MTBQ ist eine Abkürzung für:
 Messtischblatt-Quadrant, ein Viertel (Quadrant) eines Messtischblattes (MTB) einer Topographischen Karte im Maßstab 1:25.000 (TK25), d. h. der Blattschnitt einer TK10
 Multimorbidity Treatment Burden Questionnaire, Befragungsschema für Patienten

MTBQ